Михаил Филиппович Ладур (, с. Василевка, (ныне Диканьский район Полтавской области Украины) — , ) — русский и советский деятель культуры, художник театра, график, редактор, критик искусства. Заслуженный деятель искусств РСФСР (с 1956). Народный художник РСФСР (с 1964).

Биография 
Представитель семьи известных московских художников: Антонины Казимировны Ладур (1908—1986 гг.), Анатолия Михайловича Ладура (рожд. 1936 г.) и Дарьи Анатольевны Ладур (рожд. 1965 г.).

По семейным преданиям при отступлении наполеоновских войск из России после поражения в Бородинской битве, некий французский офицер из-за ранения был вынужден остаться в доме местного помещика в Малороссии. Он женился на дочери хозяина. Фамилия офицера была Ла Тур и был он с юга Франции, и вроде бы в родстве с семьей известных французских художников XVI—XVIII веков Ла Туров. Со временем француз обрусел, как и его фамилия.

В 1930 году окончил Одесский художественный институт. Работал художником театра в Харькове (1931—1933).

Позже переехал в Москву. Стал главным консультантом столичного горкома партии по наглядной агитации, главным художником Москвы. В течение 25 лет руководил праздничным оформлением города, оформлял физкультурные парады (в 1938—1940, 1945—1949), выставки, международные фестивали молодёжи, павильон «Украина» на ВДНХ СССР (1950—1953) в духе идеологических требований того времени.  Был главным художником павильона ВДНХ СССР "Сибирь", за оформление которого в  1939 г. награждён орденом «Знак Почёта».

Существенно повлиял на художественную жизнь страны, особенно в роли организатора и главного редактора журнала «Декоративное искусство СССР», а также дизайнера массовых действ.

В 1957—1974 гг. — главный редактор журнала «Декоративное искусство СССР» (Москва), в котором помещал статьи про украинское народное и декоративное искусство в рубрике «Заметки художника» (издано отдельной книгой «Искусство для миллионов: Заметки художника», Москва, 1983).

Примечания

Литература 
 Ткаченко С. Українські художники на Всесоюзній сільськогосподарській виставці // АРУ. 1939. № 10;
 Михаил Филиппович Ладур: 1903—1976 // Декор. искусство СССР. 1976. № 4;
 М. Ф. Ладур: 1903—1976 // Искусство. 1976. № 5;
 Уварова Т. Михаил Филиппович Ладур // Декор. искусство СССР. 1983. № 9.

Родившиеся в Диканьском районе
Художники СССР
Художники Москвы
Театральные художники СССР
Художественные критики СССР
Дизайнеры СССР
Графики СССР
Художники-соцреалисты СССР
Персоналии:Москва
Выпускники Одесского художественного училища
Редакторы СССР